Le terme rémois désigne notamment :

 Rémois, une ancienne commune des Vosges (France), aujourd'hui comprise dans la commune de Longchamp-sous-Châtenois. Elle constituait ensemble une seule paroisse ;
 le Rémois  était un pagus dont le centre était Reims (France) ;
 le rémois, un dialecte de la langue champenoise ;
 rémois est le gentilé de la ville de Reims (France).